Игор Иванович:
 Иванович, Игор (род. 1997) — сербский футболист.
 Иванович, Игор (род. 1990) — черногорский футболист.